Братья Радченко — многозначный термин.

 Братья Радченко — Сергей и Николай — исполнители русского шансона.
 Братья Радченко — Степан и Иван — русские революционеры.